Волна Рэдклиффа () — волнообразная газовая структура в Млечном Пути, образованная взаимодействующими областями звездообразования и простирающаяся на 9000 световых лет. Это крупнейшая газовая структура из когда-либо наблюдавшихся в диске Млечного Пути. В наиболее близкой к Солнцу точке она располагается на расстоянии около 400 световых лет (Молекулярное Облако Тельца), а в наиболее далёкой — на расстоянии 5000 световых лет (Лебедь X). Об обнаружении структуры было объявлено 20 января 2020 года, а её близкое расположение к Солнцу оказалось неожиданным для учёных.

Формирование 
По состоянию на март 2020 года исследователи не определили механизм формирования этой волны из пыли и газа. Предполагалось, что она может быть результатом столкновения с Млечным Путём гораздо меньшей галактики, оставившего некое подобие ряби, или же волна может быть связана с тёмной материей Внутри плотных облаков газ может быть настолько сжатым, что образуются новые звёзды. Считается, что похожим образом сформировалось и Солнце.

Многие из областей звездообразования, обнаруженные в волне Рэдклиффа, ранее считались частью крупной кольцеобразной структуры вокруг Солнечной системы, пояса Гулда, теперь предполагается, что вместо кольца существует массивная волна.

Открытие 
Волна Рэдклиффа была открыта международной группой астрономов. На 235 встрече Американского астрономического общества в Гонолулу было объявлено об этом открытии, а также 7 января 2020 года была опубликована статья в журнале Nature. Структуру открыли на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia. На двумерных картах обнаружить волну не удаётся, необходимо трёхмерное моделирование распределения межзвёздного вещества. Структура названа в честь Института перспективных исследований Рэдклифф в Кембридже, Массачусетс.

Свойства 
Волна Рэдклиффа содержит 4/5 от всех облаков пояса Гулда: облако Ориона, молекулярное облако Персея, молекулярное облако Тельца и Цефей OB2. Одно из облаков не является частью волны Рэдклиффа: молекулярное облако Ро Змееносца является частью второй, параллельной волне Рэдклиффа, структуры. Другие структуры, содержащиеся в волне Рэдклиффа, но более далёкие от Земли, это Большой Пёс OB1, туманность Северная Америка и Лебедь X.

Масса структуры составляет порядка  масс Солнца, в длину волна достигает 2,7 килопарсеков при амплитуде 160 парсеков. По ширине волна составляет около 20 %, а по длине — 40 % рукава Ориона. Рукав Ориона более рассеянный, чем волна Рэдклиффа, и содержит ряд структур, таких как Единорог OB1, туманность Калифорния, молекулярное облако Ро Змееносца, не входящих в состав волны Рэдклиффа.

Примечания

Ссылки 
 
 Interactive map of the Radcliffe wave on the sky
 The Radcliffe Wave informational site created by Harvard University

Звёздная астрономия
Млечный Путь